Джон Уэ́ртас (, род. 23 октября 1969, Нью-Йорк) — американский актёр. Наиболее известен по ролям сержанта Антонио Эспера в сериале HBO «Поколение убийц», Джо Негрони в фильме «Почему дураки влюбляются» и детектива отдела убийств Хавьера Эспозито в сериале «Касл».

Музыкальная карьера 
В июне 2011 года Уэртас записал музыкальное видео на свой первый сингл «Sex Is the Word».

Личная жизнь 
4 мая 2014 года Уэртас женился на Николь (), с которой долгое время встречался. Свадьба прошла в Тулуме, Мексика. Уэртас является вегетарианцем.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры США